Franjo Horvat Kiš (1876. – 1924.), hrvatski prozni pisac
Franjo Horvat (baletan), (1920.?), hrvatski baletan
Franjo Horvat (nogometaš) (1946.), hrvatski nogometaš
Franjo Horvat (slikar) (1959.), hrvatski slikar
Franjo Horvat (povjesničar) (1949.), hrvatski povjesničar

Izvori